Steinitz:
 Ernst Steinitz
 Paul Steinitz
 Wilhelm Steinitz
 Yuval Steinitz